Ez a lista a Zombik szigete című kanadai animációs sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évadok

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek

Források

Televíziós sorozatok epizódlistái